Por Canigó podemos entender:

 El poema épico Canigó.
 El macizo montañoso de los Pirineos, Canigó.
 El framework de J2EE, Canigó, desarrollado por la Generalidad de Cataluña.
 La revista catalana Canigó (1954-1983).